Nieuwpoort – miasto na wyspie Curaçao (terytorium autonomiczne Holandii). Według danych szacunkowych na rok 2012 liczy 2 047 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta na Curaçao